Las Copas Regionales de Alemania 2017-18 o Regional Cup 2017-18 corresponde a las clasificatorias para la Copa de Alemania 2018-19. Comenzó a disputarse el 8 de julio de 2017 y terminará el 25 de mayo de 2018.

Sistema de competición 
Participan en la Regional Cup 328 clubes que, divididos por regiones establecido por sorteo y a partido único, se enfrentan entre sí en un sistema de eliminación directa. El ganador de cada partido avanza a la siguiente ronda, el empate lleva a la prórroga y de persistir a los penales. Los ganadores clasifican para la Copa de Alemania de la temporada 2018-19.

Regional Cup Baden 
Comenzó a disputarse el 12 de agosto de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado: Pforzheim.

Regional Cup Baviera 
Comenzó a disputarse el 4 de septiembre de 2017 y terminó el 21 de mayo de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Berlín 
Comenzó a disputarse el 11 de febrero de 2018 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Brandeburgo 
Comenzó a disputarse el 6 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Bremen 
Comenzó a disputarse el 30 de marzo de 2018 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Hamburgo 
Comenzó a disputarse el 31 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Hessen 
Comenzó a disputarse el 20 de septiembre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Mecklenburg-Vorpommern 
Comenzó a disputarse el 31 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Mittelrhein 
Comenzó a disputarse el 25 de noviembre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Niederrhein 
Comenzó a disputarse el 8 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Niedersachsen 
Comenzó a disputarse el 23 de julio de 2017 y terminará el 21 de mayo de 2018.

Equipos clasificados: Drochtersen/Assel y Jeddeloh.

Regional Cup Rheinland 
Comenzó a disputarse el 17 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Saarland 
Comenzó a disputarse el 14 de noviembre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Sachsen 
Comenzó a disputarse el 31 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Sachsen-Anhalt 
Comenzó a disputarse el 31 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado: Lok Stendal.

Regional Cup Schleswig-Holstein 
Comenzó a disputarse el 8 de julio de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Südbaden 
Comenzó a disputarse el 3 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Südwest 
Comenzó a disputarse el 18 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Thüringen 
Comenzó a disputarse el 7 de octubre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Regional Cup Westfalia 
Comenzó a disputarse el 27 de septiembre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado: Erndtebrück.

Regional Cup Württemberg 
Comenzó a disputarse el 27 de septiembre de 2017 y terminó el ? de TBD de 2018.

Equipo clasificado:

Finales 
La tabla ofrece una descripción general de la final de la Copa de cada Asociación de la temporada 2017-18. Los equipos que clasificaron para la DFB-Pokal se muestran en negrita.

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Regional Cup Baden
 Regional Cup Bayern
 Regional Cup Berlín
 Regional Cup Brandenburg
 Regional Cup Bremen
 Regional Cup Hamburg
 Regional Cup Hessen
 Regional Cup Mecklenburg-Vorpommern
 Regional Cup Mittelrhein
 Regional Cup Niederrhein
 Regional Cup Niedersachsen
 Regional Cup Rheinland
 Regional Cup Saarland
 Regional Cup Sachsen
 Regional Cup Sachsen-Anhalt
 Regional Cup Schleswig-Holstein
 Regional Cup Südbaden
 Regional Cup Südwest
 Regional Cup Thüringen
 Regional Cup Westfalen
 Regional Cup Württemberg

Temporadas de la Regional Cup
Fútbol en 2017
Fútbol en 2018